Thomas Scheerer ist der Name folgender Personen:

* Thomas Eugen Scheerer (* 1949), deutscher Marineoffizier, Historiker und Museumsleiter
 Thomas M. Scheerer (1949–2009), deutscher Romanist